Viljanen ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Viljanen (* 1975), finnischer Musiker
 Kim Viljanen (* 1981), finnischer Dartspieler
 Lauri Viljanen (1900–1984), finnischer Dichter, Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler